Regno Unito
 Watlington – parrocchia civile del Norfolk
 Watlington – parrocchia civile dell'Oxfordshire